Merlscheid (België), een plaats in de Belgische provincie Luik.
Merlscheid (Duitsland), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.